Берула:
 Берула, или Поручейничек () — род растений семейства Зонтичные.
 Берула — село в Южной Осетии.